Rafael Nadal era il detentore del titolo e lo ha difeso con successo sconfiggendo in finale Dominic Thiem con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-2.

Nadal ha vinto il titolo per l'undicesima volta al Roland Garros, eguagliando il record di Margaret Court di undici vittorie in uno dei quattro tornei del Grande Slam.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (campione)
  Alexander Zverev (quarti di finale)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Juan Martín del Potro (semifinale)
  Kevin Anderson (quarto turno)
  Dominic Thiem (finale)
  David Goffin (quarto turno)
  John Isner (quarto turno)
  Pablo Carreño Busta (terzo turno)
  Diego Sebastián Schwartzman (quarti di finale)
  Sam Querrey (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  Jack Sock (primo turno)
  Lucas Pouille (terzo turno)
  Kyle Edmund (terzo turno)

  Tomáš Berdych (secondo turno)
  Fabio Fognini (quarto turno)
  Kei Nishikori (quarto turno)
  Novak Đoković(quarti di finale)
  Nick Kyrgios (ritirato)
  Philipp Kohlschreiber (primo turno)
  Stan Wawrinka (primo turno)
  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Adrian Mannarino (primo turno)
  Damir Džumhur (terzo turno)
  Richard Gasquet (terzo turno)
  Feliciano López (primo turno)
  Gilles Müller (primo turno)
  Fernando Verdasco (quarto turno)
  Albert Ramos-Viñolas (terzo turno)
  Gaël Monfils (terzo turno)

Qualificati 

  Adam Pavlásek (secondo turno)
  Il'ja Ivaška (primo turno)
  Thomaz Bellucci (primo turno)
  Ernests Gulbis (secondo turno)
  Casper Ruud (secondo turno)
  Rogério Dutra da Silva (primo turno)
  Denis Kudla (primo turno)
  Santiago Giraldo (secondo turno)

 Guido Andreozzi (secondo turno)
 Martin Kližan (secondo turno)
 Jaume Munar (secondo turno)
 Bernard Tomić (primo turno)
 Elias Ymer (secondo turno)
 Jozef Kovalík (primo turno)
 Hubert Hurkacz (secondo turno)
 Carlos Taberner (primo turno)

Lucky loser 

  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)
  Peter Polansky (primo turno)
  Jürgen Zopp (terzo turno)
  Oscar Otte (primo turno)

 Simone Bolelli (primo turno)
 Ruben Bemelmans (secondo turno)
 Mohamed Safwat (primo turno)
 Marco Trungelliti (secondo turno)

Wild card 

  Grégoire Barrère (primo turno)
  Elliot Benchetrit (primo turno)
  Alex De Minaur (primo turno)
  Calvin Hemery (primo turno)

 Maxime Janvier (primo turno)
 Nicolas Mahut (primo turno)
 Corentin Moutet (secondo turno)
 Noah Rubin (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2018